Les élections générales espagnoles de 2019 peuvent désigner ces élections espagnoles :
 les élections générales du 28 avril 2019 ;
 les élections générales du 10 novembre 2019.

Homonymie